Smíšená čtyřhra Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do mixu melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu je rusko-brazilský pár Jelena Vesninová a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Vesninová se rozhodla soutěže nezúčastnit. Soares vytvořil šestou nasazenou dvojici s českou hráčkou Kateřinou Siniakovou, ale z turnaje odstoupili ve druhém kole.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali nenasazení Američanka Abigail Spearsová a Kolumbijec Juan Sebastián Cabal, kteří ve finále zdolali turnajové dvojky Saniu Mirzaobou z Indie a Ivana Dodiga z Chorvatska po dvousetovém průběhu výsledkem 6–2 a 6–4, když v průběhu turnaje neztratili jediný set. Pro oba vítěze se jednalo o premiérovou trofej z mixu, která rovněž znamenala první vavřín na grandslamovém turnaji.

Vítězná dvojice spolu startovala na teprve druhém společném turnaji. Spearsová ve finále mixu uspěla na třetí pokus, když předchozí dvě finále s Mexičanem Santiagem Gonzálezem v této soutěži prohrála. Pro Cabala to byla první účast na melbournských dvorcích, kterou hned proměnil v zisk trofeje. Druzí nasazení Mirzaová s Dodigem prohráli i druhé společné finále, když v prvním případě neuspěli na French Open 2016.

Po utkání se pak při slavnostním ceremoniálu Spearsová uvedla: „Tohle je úžasný turnaj a my hráči to tady milujeme. Jsem moc šťastná, že jsem se právě tady dočkala svého prvního titulu z grandslamu. Už jsem moc nedoufala, že by se mi to mohlo povést, ale dnes se můj sen stal realitou.“

Vítězové do žebříčků ATP a WTA nezískali žádné body a rozdělili si částku 150 500 australských dolarů.

Nasazení párů 

  Bethanie Matteková-Sandsová /  Mike Bryan (čtvrtfinále, odstoupili)
  Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Kateřina Siniaková /  Bruno Soares (2. kolo, odstoupili)
  Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017